Río Azul steht für folgende Flüsse:
 Río Azul (Lago Puelo), Fluss in Argentinien
 Río Azul (Río Chilive), Fluss in Peru
 Río Azul (Río Hondo), Fluss in Zentralamerika

Río Azul steht außerdem für:
 Río Azul (Maya-Ruinen), archäologische Fundstätte in Guatemala
 Río Azul National Park im Departamento Petén, Guatemala

Rio Azul (ohne Akzent auf dem i) steht für:
 Rio Azul (Ivaí), linker Nebenfluss des Rio Ivaí in Paraná, Brasilien
 Rio Azul (Paraná), brasilianisches Munizip im Süden des Bundesstaats Paraná
 Rio Azul (Piquiri), linker Nebenfluss des Rio Piquiri in Paraná, Brasilien